L'American Airlines Tennis Games 1978 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 4ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1978. Il torneo si è giocato a Palm Springs in California, a partire dal 13 febbraio 1978.

Campioni

Singolare maschile 

 Roscoe Tanner ha battuto in finale  Raúl Ramírez 6–1, 7–6

Doppio maschile 

 Raymond Moore /  Roscoe Tanner hanno battuto in finale  Bob Hewitt /  Frew McMillan 6–4, 6–4

Collegamenti esterni